Династический кризис — нарушение установленного порядка передачи верховной власти при наследственной монархии вследствие отсутствия прямых наследников, как правило вызывает междоусобицу, мятежи и смуты.

Понятие династического кризиса 
В наследственной монархии, основанной на праве первородства, передача трона происходит, как правило, по нисходящей мужской линии. В некоторых случаях возможна передача власти по женской линии: австрийская (действовавшая в Российской империи), английская, шведская системы; в некоторых других случаях передача власти по женской линии полностью запрещена (салическая система). В случае отсутствия прямого наследника у скончавшегося монарха (например, при салической системе — из числа его сыновей, внуков или правнуков), возникает династический кризис, который должен быть решен путём нахождения наследника престола вне прямой линии наследования. Как правило, вне прямой линии наследования находилось сразу несколько потенциальных наследников, между которыми возникало острое соперничество. В истории династические кризисы часто имели тяжёлые политические последствия.

Династические кризисы в истории 
Некоторые примеры династических кризисов в истории:
 «Царство Стран», династический кризис был большим бедствием и повлёк за собою целый ряд мятежей и смут во всех областях;
 пресечение главной линии династии Капетингов и последовавшая за ним Столетняя война;
 пресечение династии Рюриковичей, как одна из причин Смутного времени;
 кризис Ависской династии и последовавшая Иберийская уния;
 угасание династии Валуа и как следствие война за французский престол между гугенотами Бурбонами и католиками Гизами;
 отсутствие совершеннолетних наследников у Александра Македонского и как следствие раздел его державы диадохами;
 Война за испанское наследство после смерти последнего испанского Габсбурга Карла II;
 прочие многочисленные Войны за наследство.

Примечания

Литература 
 Б. А. Тураев, Том II, Самозванцы и бунты, «История Древнего Востока», 1911 год.

Ссылки 
 Россия при Фёдоре I. Династический кризис

Престолонаследие